In 2004 werd het 64ste Campeonato Piauiense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 27 maart tot 27 juni. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Parnahyba beide won was er geen finale om de titel meer nodig.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui